Als Weltmeisterschaft 1939 oder WM 1939 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1939 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1939
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1939 in Lausanne (Schweiz)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1939 in Amsterdam (Niederlande)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1939 in Lüttich (Belgien)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1939 in Aachen (Deutschland)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1939 in Marseille {Frankreich} {}
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1939 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1939
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1939
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1939
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1939
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1939
 Tischtennisweltmeisterschaft 1939
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1939

Sportveranstaltung 1939
Weltmeisterschaften nach Jahr